Малколм II Шкотски (5. октобар 954- Glamis, 25. новембар 1034)
био је краљ Краљевина Шкотска из династије Династија Алпин. Био је син Кенет II Шкотски и .

Породично стабло 

Рођени 954.
Умрли 1034.
Династија Алпин
Шкотски краљеви
Владари у Европи у XI веку